The Tor Project, Inc est une fondation à but non lucratif fondée par sept informaticiens, dont Roger Dingledine et Nick Mathewson.  est principalement responsable de la maintenance des logiciels pour le réseau anonymisant Tor.

Historique 
 a été fondée en décembre 2006 par sept informaticiens, notamment Roger Dingledine et Nick Mathewson. L'Electronic Frontier Foundation (EFF) a assuré un parrainage fiscal durant les premières années d'exercice ; des organisations tel que l'International Broadcasting Bureau, Internews, Human Rights Watch, l'université de Cambridge, Google, ou Stichting.net comptèrent parmi les premiers soutiens financiers.

En octobre 2014,  a fait appel à l'entreprise spécialisée en relations publiques Thomson Communications pour améliorer son image auprès du grand public (plus particulièrement vis-à-vis des termes « Dark Net » et « hidden services » (littéralement « services cachés ») et pour éduquer les journalistes aux aspects techniques de Tor.

En mai 2015,  a mis fin à son programme Tor Cloud, qui offrait un moyen simple de déployer un bridge Tor sur le cloud EC2 d'Amazon.

En décembre 2015,  a annoncé qu'il avait engagé Shari Steele, ancien directeur exécutif de l'Electronic Frontier Foundation, en tant que nouveau directeur général. Roger Dingledine, qui avait agi à titre de directeur général par intérim depuis le mois de mai 2015, est resté au Projet Tor en tant que directeur et membre du conseil d'administration. Durant ce même mois,  a annoncé que l'Open Technology Fund sponsorisera un programme de bug bounty coordonné par HackerOne. Il fut d'abord uniquement sur invitation en mettant l'accent sur la recherche de vulnérabilités qui sont spécifiques aux applications du Projet Tor.

Le 25 mai 2016, Jacob Appelbaum,  et figure publique de la fondation, a démissionné de son poste ; cela a été annoncé par la fondation le 2 juin dans une déclaration de deux lignes. Durant les jours suivants, des allégations de maltraitance sexuelle ont été rendues publiques par plusieurs personnes. Le 4 juin, Shari Steele, directrice exécutive du projet Tor, a publié une déclaration disant que les récentes allégations de maltraitance sexuelle concernant Appelbaum étaient compatibles avec les « rumeurs que certains d'entre nous avaient entendues pendant un certain temps », mais elle a affirmé que « [...] la plupart des récentes allégations sont beaucoup plus sérieuses et concrètes que tout ce que nous avions pu entendre auparavant. » Appelbaum a dénoncé les allégations comme étant une action concertée visant à nuire à sa réputation.

Le 13 juillet 2016, le conseil d'administration au complet du Projet Tor – Meredith Hoban Dunn, Ian Goldberg, Julius Mittenzwei, Rabbi Rob Thomas, Wendy Seltzer, Roger Dingledine et Nick Mathewson – fut remplacé par Matt Blaze, Cindy Cohn, Gabriella Coleman, Linus Nordberg, Megan Prix et Bruce Schneier.

En juillet 2016, le Projet Tor a annoncé les résultats de sept semaines d'enquête menée par un détective privé. Les allégations à l'encontre de Jacob Appelbaum ont été considérées fiables et Shari Steele a noté que, bien qu'ils aient « fait tout ce qui est en notre pouvoir » pour traiter M. Appelbaum équitablement, « nous avons déterminé que les allégations portées contre lui se révèlent être exactes. » L'enquête a conclu que « beaucoup de personnes à l'intérieur comme à l'extérieur du Projet Tor ont signalé des incidents d'être humiliés, menacés, intimidés et effrayés » par Jacob Appelbaum, et que « plusieurs expérimentés indésirables sexuellement comportement agressif de lui. » Deux autres, sans nom d'individus impliqués dans les comportements inappropriés sont eux-mêmes ne font plus partie du projet. Sur le plan institutionnel, en dépit de ne pas être un top-down de la gestion de l'organisation, et de travailler comme il le fait avec les bénévoles et les employés d'autres organisations, une nouvelle politique anti-harcèlement a été approuvée par le nouveau conseil d'administration, ainsi que d'une politique de conflits d'intérêts, les procédures de dépôt des plaintes, et un processus interne d'examen des plaintes. d'Abord l'affaire avait provoqué une scission dans la plus large mais toujours soudée de la vie privée de la communauté, avec certains de venir à Appelbaum de la défense et d'autres présentant encore plus allégations.
L'affaire continue de faire polémique, avec beaucoup de dissension au sein de la communauté Tor.

Notes et références

Liens externes 

Organisation américaine 501(c)(3)
Association ou organisme lié au logiciel libre
Organisation spécialiste en sécurité informatique
Tor (réseau)